La saison 1947-1948 de Serie B, organisée par la Lega Calcio pour la deuxième fois, est la  du championnat de deuxième division en Italie.

À l'issue de la saison, Novare Calcio, Calcio Padoue et Palerme terminent à la première place de leur groupe et montent en Serie A 1948-1949 (1 division).

Déroulement de la saison 
Tous les clubs ayant assurés leur maintien lors de la saison 1946-1947 sont rejoints par deux clubs relégués de Serie A et sept promus de Serie C. 

Le nombre de participants est de cinquante-quatre équipes.

Le championnat est réparti en trois poules, deux au Nord et une au Sud de l'Italie, les trois vainqueurs de poule sont promus en Serie A.

Pour revenir à une poule unique pour la prochaine saison, il y aura onze clubs relégués par poule.

Compétition 
La victoire est à deux points, un match nul à 1 point.

Poule A 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Pro Sesto et Crema étant à égalité de points, un match d'appui est organisé pour déterminer le club qui sera relégué. Pro Sesto gagne 2 à 1 et se maintient en Serie B.

Poule B 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 US Cremonese, Parme et Prato étant à égalité de points, une triangulaire est organisé pour déterminer le club qui sera relégué. A l'issue de cette compétition Prato sera relégué en Serie C.

Poule C 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Rieti fait faillite en fin de saison et sera relégué en championnat amateur.

Notes et références 
 saison 47-48 sur calcio-seriea.net

1947-1948
Championnat Italie Football 1947-1948 Serie B
Championnat Italie Football 1947-1948 Serie B
Italie
Italie